Теюшу () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Ісвоареле.
 Теюшу () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Бребень.
 Теюшу () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Бунешть.